Okręty US Navy o nazwie USS „Osceola”

 Pierwszy USS „Osceola” (1863) był kanonierką. W służbie w latach 1864-1865.
 Drugi USS „Osceola” był monitorem. Nosił tę nazwę w latach 1869-1873. Wcześniej, w latach 1863-1869 nosił nazwę USS „Neosho”. W roku 1869 na krótko nosił nazwę USS „Vixen”.
 Trzeci USS „Osceola” (AT-47) był uzbrojonym holownikiem. W służbie w roku 1898 (brał udział w działaniach wojny hiszpańsko-amerykańskiej) oraz w latach 1911-1922.
 Czwarty USS „Osceola” (YT-129), później YTB-129, później YTM-129, był holownikiem portowym. W służbie od roku 1938, sprzedany na złom w roku 1973.

Osceola